Eid – megszűnt község Norvégia Hordaland megyéjében
 Eid – megszűnt község Norvégia Møre og Romsdal megyéjében
 Eid – község Norvégia Sogn og Fjordane megyéjében